Il existe un cimetière de la Madeleine à plusieurs endroits :

 à Amiens : le cimetière de La Madeleine ;
 à Paris :  le cimetière de la Madeleine.

Ce dernier sert de cadre à un roman de Jean-Joseph Regnault-Warin intitulé Le Cimetière de la Madeleine (1800).

Homonymie